Saint-Prix ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Prix (Allier), Département Allier
 Saint-Prix (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Prix (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Saint-Prix (Val-d’Oise), Département Val-d'Oise
 Saint-Prix-lès-Arnay, Département Côte-d'Or

Weiterhin ist es der Künstlernamen des Schauspielers Jean-Amable Foucault, genannt Saint Prix

Siehe auch
Saint Prix